Ранцау:

 Ранцау — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Ранцау, Иосиас (1609—1660) — маршал Франции.
 Ранцау, Йорген (1652—1713) — датский военный офицер, участник войны за испанское наследство.
 Граф Брокдорф-Ранцау, Ульрих фон (1869—1928) — немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии в 1919 году, первый министр иностранных дел Веймарской республики. Посол Германии в СССР в 1922—1928 годах.